Умбрарешти има више значења:

 Умбрарешти (Умбрарешти), насеље у округу Галац у Румунији
 Умбрарешти (Таргу Бужор), насеље у округу Галац у Румунији
 Општина Умбрарешти (Галац), општина у округу Галац у Румунији